Comitatul Adams, conform originalului, Adams County, este numele a douăsprezece comitate din Statele Unite ale Americii, care au fost numite mai ales după John Adams, cel de-al doilea președinte al Uniunii sau după fiul său, John Quincy Adams, cel de-al șaselea șef al executivului american.

Comitate numite după John Adams 

 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format) 
 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format) 
 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format) 
 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format)

Comitate numite după John Quincy Adams 

 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format) 
 Comitatul Adams, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Adams , statul  -- (Categorie și format)

Comitate numite fie după John Adams sau după John Quincy Adams 

 Comitatul Adams , statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Adams , statul  -- (Categorie și format)

Comitate numite după alți Adams 

 Comitatul Adams , statul  -- (Categorie și format) -- denumit după Alva Adams, fost guvernator al statului Colorado

Vedeții și 

 Adams (dezambiguizare)
 Muntele Adams

Dezambiguizare
Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii